Voci – film di Franco Giraldi del 2000
 Voci – libro di Dacia Maraini del 1994
 Voci – album di Mario Lavezzi del 1991
 Voci – album di Lorella Cuccarini del 1993
 Voci – singolo di Zucchero Fornaciari del 2016

Pagine correlate 
 Voce (disambigua)